Esistono più comuni francesi con questo nome

Bellengreville – Calvados
Bellengreville – Senna Marittima